Báthory se poate referi la:
Nume
 Familia Báthory
 Sigismund Báthory
 Ștefan Bathory I
 Ștefan Báthory
 Andrei Báthory
 Gabriel Báthory
 Elisabeta Báthory
 Boldizsár Báthory
Muzică
 Bathory (formație)

Nume de familie ungurești
Nume de familie din Transilvania